Emis steht für:

 Emis (Automarke), brasilianische Automarke
 Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie des Europäischen Parlaments